С 1970-х годов более девяноста американских банков с активами в 1 миллиард долларов и более обанкротились. Приведённый ниже список крупнейших банкротств банков в США основан на активах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов на момент банкротства.

Список

Примечания

Ссылки 
 

Списки компаний США
Исчезнувшие банки США
Банкротство